Incydent na rzece Jangcy (ang. Yangtse Incident: The Story of H.M.S. Amethyst) – brytyjski dramat wojenny w reżyserii Michaela Andersona, którego premiera odbyła się 14 czerwca 1957 roku.

W 1957 roku podczas 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes Michael Anderson był nominowany do nagrody Złotej Palmy.

Obsada 
Źródło: Filmweb

Przypisy 

Brytyjskie dramaty filmowe
Brytyjskie filmy wojenne
Brytyjskie filmy z 1957 roku
Filmy kręcone w Suffolk